Твртко Котроманић може бити:
 Стефан Твртко I Котроманић
 Стефан Твртко II Котроманић

Види још 
 Стефан Твртко
 Твртко (име)
 Твртко
 Котроманићи
 Пријезда Котроманић
 Стефан Котроманић